La Coppa di Lega svizzera 2022 è la 18ª edizione della SBL Cup, la Coppa di Lega organizzata da Swiss Basketball.

Partecipanti 
Partecipano 8 squadre della Swiss Basketball League 2021-2022.

Tabellone

Finale 

Pallacanestro nel 2022